William Alexander (1567?-1640) – szkocki podróżnik, poeta i dramaturg
 William Alexander (1726-1783) –  amerykański kupiec pochodzenia szkockiego, oficer i generał Armii Kontynentalnej
 William Alexander (1874-1954) – oficer British Army, parlamentarzysta i członek Scottish Unionist Party.
 William Melville Alexander (1897-1988) – kanadyjski as myśliwski okresu I wojny światowej
 William Alexander (ur. 1976) – amerykański pisarz